Футбольний клуб Севілья C () — третя команда іспанського футбольного клубу «Севілья» з однойменного міста. Заснована 2003 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у Терсера Дивізіоні КІФФ. Домашні матчі проводить на стадіоні  місткістю 2500 глядачів.

Команда має виступати принаймні на один дивізіон нижче, ніж «Севілья Атлетіко», а та, зі свого боку, на один дивізіон нижче, ніж основна команда «Севілья». Жодна резервна команда не має права на участь у Копа-дель-Рей.

Сезони за дивізіонами

Посилання 
 Офіційна веб-сторінка ФК «Севілья» 
 Профіль команди La Preferente 
 Профіль футбольної команди 

Засновані в Іспанії 2003
Футбольні клуби, засновані 2003
Севілья (футбольний клуб)
Футбольні клуби Іспанії